Варзі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південний схід від Парижа, 125 км на захід від Діжона, 45 км на північний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 550 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1120,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Варзі на сайті французького Національного інституту географії
 Варзі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Варзі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр